Александр Михайлович Василевский: Василевский, Александр Михайлович (1895—1977) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Василевский, Александр Михайлович (1959 — ?) — советский футболист.